Такмичење у трци на 1.500 метара у женској конкуренцији на 11. Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки одржано је 29., 31. августa и 2. септембра на стадиону Нагаји.

Титулу освојену у Хелсинкију 2005. није бранила Татјана Томашова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовале су 38 атлетичарки из 24 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка првенства 
Списак рекорда у трци на 1.500 метара пре почетка светског првенства 25. августа 2007. године:
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 2007.
|-
| Олимпијски рекорди
| Паула Иван
| 
| 3:53,96
| Сеул, Јужна Кореја
| 1. октобар 1988.
|-
| Светски рекорд
| Ћу Јунсја
| 
| 3:50,46
| Пекинг, Кина
| 11. септембар 1993.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Татјана Томашова
| 
| 3:58,52
| Париз, Француска
| 31. август 2003.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Марјам Јусуф Џамал
| 
| 3:59,0
| Атина, Грчка
| 2. јул 2007.
|-
| Европски рекорд
| Татјана Казанкина
| 
| 3:52,47
| Цирих, Швајцарска
| 13. август 1980.
|-
| Северноамерички рекорд
| Мери Сланеј
| 
| 3:57,12
| Стокхолм, Шведска
| 25. јул 1983.
|-
| Јужноамерички рекорд
|Летитија Врисде
| 
|4:05,67
|Токио, Јапан
|31. август 1991.
|-
| Афрички рекорд 
| Хасиба Булмерка
| 
| 3:55,30
| Барселона, Шпанија
| 8. август 1992.
|-
| Азијски рекорд
| Ћу Јунсја
| 
| 3:50,46| Пекинг, Кина
| 11. септембар 1993.
|-
| Океанијски рекорд| Сара Џејмисон
| 
| 4:00,93| Стокхолм, Шведска
| 25. јул 2006.
|}

 Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбољих атлетичарки у трчању на 1.500 метара пре почетка првенства (25. августа 2007), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2007.

 Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +7

 Резултати 
 Квалификације 

Такмичење је одржано 29. августа 2007. године.  У квалификацијама су учествовале 41 такмичарка подељене у 3 групе. Пласман у полуфинале изборила су по 6 најбрже атлетичарке из сваке групе (КВ) и 6 атлетичарки са најбољим резултатима (кв).,

Почетак такмичења: група 1 у 10:00, група 2 у 10:11, група 3 у 10:22 по локалном времену.

 Полуфинале 

Такмичење је одржано 31. августа 2007. године. У финале су се пласирале по првих 8 првопласираних из сваке групе (КВ) и 2 најбрже (кв''').,

Почетак такмичења: група 1 у 19:35, група 2 у 19:45 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 2. септембра у 20:10 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном